Hervé Coutau-Bégarie, un militaire français (1956-).
 Willy Begarie, un joueur de rugby à XV français (1975-).